Кейдан — фамилия. Известные носители:

 Кейдан, Альберт Петрович (род. 1943) — зоотехник-селекционер, Герой Социалистического Труда.
 Кейдан, Николай Трофимович (род. 1943) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.